Валерий Влас (; ) — молдавский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции и марафону. Выступал как элитный бегун в 1990-х — 2000-х годах, участник ряда крупных международных соревнований, в том числе двух летних Олимпийских игр. Чемпион Румынии на марафонской дистанции (1995, 1997, 1998), чемпион Молдавии в беге на 10 000 метров (2005). Мастер спорта Молдавии международного класса.

Биография 
Валерий Влас родился 6 августа 1971 года в городе Калараш Молдавской ССР.

Занимался бегом в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 3 лёгкой атлетики города Бендеры.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1996 года, когда вошёл в основной состав молдавской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Атланте. В программе мужского марафона показал время 2:28:36, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 77 строке.

В 1997 году одержал победу на чемпионате Румынии в зачёте марафона (2:26:39), стал пятым на Марафоне солидарности в Гданьске (2:25:43), выиграл Новисадский марафон (2:28:01), был девятым на марафоне в Ираклионе (2:28:46).

В 1998 году в марафонской дисциплине победил на румынском первенстве в Бухаресте (2:26:26) и первенстве Балкан в Скопье (2:18:34), стартовал на чемпионате Европы в Будапеште, где с результатом 2:27:28 занял итоговое 38 место.

В 1999 году финишировал вторым на Подгорицком марафоне (2:28:22), уступив на финише только россиянину Юрию Чижову. Кроме того, занял 35 место на чемпионате мира в Севилье (2:24:22).

Находясь в числе лидеров легкоатлетической команды Молдавии, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 2000 в Сиднее. На сей раз в программе мужского марафона с результатом 2:24:35 расположился в итоговом протоколе на 55 позиции.

После достаточно длительного перерыва в середине 2000-х годов Влас вернулся к активным выступлениям на шоссе. Так, в 2005 году он стал седьмым на Инсбрукском марафоне (2:27:26), в 2006 году там же был четвёртым (2:37:06) и с личным рекордом 2:18:49 занял 21 место на Стамбульском марафоне, а также взял 4 место в личном первенстве и серебряную медаль в составе сборной на чемпионате Европы по марафону среди полицейских.

В 2007 году занял 17 место на горном марафоне Юнгфрау в Швейцарии (3:18:57).

Примечания 

Марафонцы Молдавии
Бегуны на длинные дистанции Молдавии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Румынии по лёгкой атлетике
Чемпионы Молдавии по лёгкой атлетике
Мастера спорта Молдавии международного класса